Crash and Burn, un film de 1990.
À pleine vitesse (Crash and Burn), un téléfilm de 2008.
Cra$h & Burn, une série télévisée débutée en 2009.
Crash & Burn, un album de Traci Braxton sorti en 2014.
Crash 'n Burn, un jeu vidéo de 1993.
Crash 'n' Burn, un jeu vidéo de 2004.